est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane tricyclique
 propellane ou tricyclo[1.1.1.01,3]pentane ou [1.1.1]propellane ou [1.1.1.0]paddlane, numéro CAS 
 tricyclo[2.1.0.01,3]pentane, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères et du composé méso
 (3R,4R)-tricyclo[2.1.0.01,3]pentane, numéro CAS 
 (3S,4S)-tricyclo[2.1.0.01,3]pentane, numéro CAS 
 (R,S)-tricyclo[2.1.0.01,3]pentane, numéro CAS 

 Alcène
 triène linéaire
 1,2,3-pentatriène, numéro CAS 
 1,2,4-pentatriène, numéro CAS 
 diène cyclique
 cyclopentadiène ou cyclopenta-1,3-diène, numéro CAS 
 cyclopenta-1,2-diène, numéro CAS 
 méthyl cyclobutadiène-1,3, numéro CAS 
 1-méthyl cyclobutadiène-1,2, numéro CAS 
 4-méthyl cyclobutadiène-1,2, numéro CAS 
 méthylène cyclobutène, numéro CAS 
 diméthylène cyclopropane, numéro CAS 
 vinylidène cyclopropane, numéro CAS 
 3-éthylidène cyclopropène, numéro CAS 
 3-éthènyl cyclopropène ou 3-vinyl cyclopropène, numéro CAS 
 1-éthènyl cyclopropène ou 1-vinyl cyclopropène, numéro CAS 
 1-méthyl-3-méthylène cyclopropène, numéro CAS 
 alcène bicyclique
 méthylène bicyclo[1.1.0]butane, numéro CAS 
 méthyl bicyclo[1.1.0]but-13-ène, numéro CAS 
 2-méthyl bicyclo[1.1.0]but-12-ène, numéro CAS 
 3-méthyl bicyclo[1.1.0]but-12-ène, numéro CAS 
 4-méthyl bicyclo[1.1.0]but-12-ène, numéro CAS , mélange racémique
 (S)-4-méthyl bicyclo[1.1.0]but-12-ène, numéro CAS 
 (R)-4-méthyl bicyclo[1.1.0]but-12-ène, numéro CAS 
 bicyclo[2.1.0]pent-12-ène, numéro CAS , mélange racémique
 (4R)-bicyclo[2.1.0]pent-12-ène, numéro CAS 
 (4S)-bicyclo[2.1.0]pent-12-ène, numéro CAS 
 bicyclo[2.1.0]pent-14-ène, numéro CAS 
 bicyclo[2.1.0]pent-15-ène, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (4R)-bicyclo[2.1.0]pent-15-ène, numéro CAS 
 (4S)-bicyclo[2.1.0]pent-15-ène, numéro CAS 
 bicyclo[2.1.0]pent-23-ène, numéro CAS 
 bicyclo[1.1.1]pentène ou bicyclo[1.1.1]pent-2-ène, numéro CAS 
 spiro[2.2]pentène ou spiropentène, numéro CAS 

 Alcyne
 cyclique
 cyclopentyne, numéro CAS 
 méthyl cyclobutyne, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-méthyl cyclobutyne, numéro CAS 
 (S)-méthyl cyclobutyne, numéro CAS 
 cyclopropyl éthyne ou cyclopropyl acétylène ou éthynyl cyclopropane, numéro CAS 
 ènyne
 1-pentène-3-yne ou méthyl vinyl acétylène ou pyrylène, numéro CAS 
 1-pentène-4-yne, numéro CAS 
 3-pentène-1-yne, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-3-pentène-1-yne, cis-pentène-1-yne ou Z-2-pentène-4-yne, numéro CAS 
 E-3-pentène-1-yne, trans-pentène-1-yne ou E-2-pentène-4-yne, numéro CAS 
 2-méthyl-1-butène-3-yne ou isopropènyl acétylène ou valylène ou 2-méthyl butényne, numéro CAS

Notes

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,